Zkratka PPI, kombinace písmen P a I, může mít některý z následujících významů:

 Index cen výrobců (Producer’s Price Index) – jeden z ukazatelů cenové hladiny
 Pirátská internacionála (Pirate Parties International) – mezinárodní zastřešující organizace pirátského hnutí
 pixely na palec (pixels per inch) – jednotka používaná k určení rozlišení rastrového obrazu nebo zobrazovacího zařízení (např. monitoru nebo scanneru), viz také  nebo DPI
 Point to Point Interface – typ sběrnice
 Peptidyl-prolyl cis-trans izomeráza – enzym